Мул (тварина) — міжвидовий гібрид від схрещення кобили та віслюка. 
 Мул (геологія) — тонкодисперсний водонасичений неущільнений осад, що утворюється на дні водоймищ.

Прізвище 
 Мул Сергій Анатолійович (нар. 1973) — генерал-майор Державної прикордонної служби України (ДПСУ), начальник Південного регіонального управління ДПСУ, учасник російсько-української війни, доктор психологічних наук (2016).